Tsaratanana può riferirsi

 a diversi comuni rurali del Madagascar:
 Tsaratanana (Ifanadiana) (21000 ab.), nella parte occidentale della regione di Vatovavy-Fitovinany.
 Tsaratanana (Tsaratanana) (18000 ab.), nella parte nord-orientale della regione di Betsiboka,  capoluogo del distretto di Tsaratanana.
 Tsaratanana (Boriziny) (9000 ab.), nella parte centro-occidentale della regione di Sofia.
 Tsaratanana (Mandritsara) (6000 ab.), nella parte orientale della regione di Sofia.

 al massiccio dello Tsaratanana

 alla Riserva naturale integrale dello Tsaratanana